Op Roland Garros 2021 speelden de mannen en vrouwen de wedstrijden in het gemengd dubbelspel van vrijdag 4 tot en met donderdag 10 juni 2021.

Toernooisamenvatting 
Titelverdedigers Latisha Chan en Ivan Dodig waren ongeplaatst – zij strandden al in de eerste ronde.

Het Nederlandse duo Demi Schuurs en Wesley Koolhof was het derde reekshoofd – zij bereikten de halve finale, waarin zij werden uitgeschakeld door het Russische team Jelena Vesnina en Aslan Karatsev.

Vesnina en Karatsev op hun beurt verloren de eindstrijd van Desirae Krawczyk (VS) en Joe Salisbury (VK) in de match-tiebreak. Het was voor beiden hun eerste titel in het gemengd dubbelspel.

Er waren geen Belgische deelnemers.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 
 Toernooischema Roland Garros (website)
 Toernooischema Roland Garros (PDF)
 Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2021